William Evans, geboren in Wales, leefde van 1790 tot 1872. Hij was een Brits schaker. Zijn beroep was kapitein op een postboot. Evans heeft zich grondig in de schaaktheorie verdiept en veel partijen geanalyseerd: van hem zijn 39 varianten beschikbaar. Een daarvan is het Evansgambiet, een variant in de Italiaanse opening, die voor het eerst in 1826 gespeeld werd.

Wit offert hierbij een pion in ruil voor een snelle ontwikkeling. De zetten: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 5.b4

Externe links 
 

Evans, William